Federació Catalana de Rem, màxima institució reguladora del rem a Catalunya
 Federació Catalana de Rugby, màxima institució reguladora del rugbi a Catalunya
 Federació Catalana de Radioaficionats, agrupació d'entitats de radioaficionats de Catalunya
 Fatah-Consell Revolucionari, organització terrorista de Palestina
 Frente de Campesinos Revolucionarios, facció del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Xile)
 FCR 2001 Duisburg o Fußballclub Rumeln 2001 Duisburg, club de futbol de la ciutat de Duisburg (Alemanya)
 FCR o Football Club de Rouen 1899, club de futbol de la ciutat de Rouen (França)
 Frontier Crimes Regulations, conjunt de lleis aplicables a les Àrees Tribals Administrades Federalment (Pakistan)
 Flat-coated retriever, raça de gos de caça originària del Regne Unit 
 Fire-Control Radar  o radar de control de tir, radar que forneix informació per al llançament d'un projectil
 Fons de capital de risc, entitat financera de capital de risc
 F.C.R o Filles de Crist Rei, institut religiós femení fundat a Granada (Espanya)